Фру́де Йо́нсен (; 17 марта 1974, Скотфосс, Шиен) — норвежский футболист, нападающий, шестой бомбардир в истории Высшей лиги Норвегии (132 гола).

Карьера

В клубах 
Фруде начинал играть в клубе Третьего дивизиона «Скотфосс» из одноимённого села, в котором он родился. С сезона 1993 года выступал за «Одд Гренланд», с которым за семь лет проделал путь от Второго дивизиона до Высшей лиги.

В середине сезона 2000 года Йонсен перешёл в «Русенборг» — клуб, выигравший к тому моменту восемь последних чемпионатов страны. Вплоть до сезона 2005 года, когда команда финишировала на седьмом месте, клуб продолжал оформлять чемпионства, а сам Йонсен дважды становился лучшим бомбардиром турнира (2001, 2004).

По ходу сезона 2006 года Йонсен перешёл в клуб Джей-лиги «Нагоя Грампус Эйт», с которым завоевал лишь третье место в чемпионате 2008 года. За три сезона в команде Фруде провёл 42 гола.

С чемпионата 2009 года Йонсен выступал за другую команду Джей-лиги — «Симидзу С-Палс», с которой не достиг высоких мест ни в одном из турниров кроме финала Кубка императора 2010/11.

В январе 2011 года вернулся в «Одд Гренланд». В чемпионате Норвегии 2013 года в третий раз стал лучшим бомбардиром лиги по итогам сезона, забив 16 мячей.

7 марта 2015 года принял участие в прощальном матче бывшего партнёра по «Нагое» Наоси Накамуры.

В сезоне 2015 года Йонсену мешала играть травма ахилла. Последний матч он провёл 2 июля против молдавского «Шерифа» в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы: на 11-й минуте он отметился голом, а на уже 18-й был заменён на Оливье Оксеана. 8 ноября 2015 года перед матчем заключительного тура чемпионата Норвегии между «Оддом» и «Лиллестрёмом» состоялись торжественные проводы Фруде из большого футбола, на стадионе ему была вручена почётная награда «Книксен» за вклад в норвежский футбол.

В сборной 
С 2000 года Фруде выступал за сборную Норвегии, с которой не смог пробиться ни на один официальный турнир. После переезда в Японию он прекратил выступления за национальную команду с показателем в 10 забитых мячей в 33 играх.

Осенью 2013 года Йонсен вновь стал получать вызовы в сборную. 11 октября в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2014 года он сыграл в матче со Словенией, а 15 октября — с Исландией, но голами не отметился. Матч с исландцами стал последним для него в составе сборной, приняв участие в нём в возрасте 39 лет, 6 месяцев и 28 дней, он стал самым возрастным игроком норвежской сборной в истории.

Достижения

Командные 
Как игрока «Одд Гренланд»:
 Второй дивизион Норвегии:
 Победитель: 1994 (выход в Первый дивизион)
 Первый дивизион Норвегии:
 Победитель: 1998 (выход в Высшую лигу)
 Кубок Норвегии:
 Финалист: 2014
Как игрока «Русенборга»:
 Чемпионат Норвегии:
 Чемпион: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
 Кубок Норвегии:
 Победитель: 2003
Как игрока «Нагои Грампус»:
 Джей-лига:
 Третье место: 2008
Как игрока «Симидзу С-Палс»:
 Кубок Японии:
 Финалист: 2010/11

Личные 
 Почётная награда «Книксен»: 2015
Как игрока «Русенборга»:
 Чемпионат Норвегии:
 Лучший бомбардир: 2001, 2004, 2013

Матчи за Йонсена за сборную Норвегии 

Итого: 35 матчей / 10 голов; 16 побед, 9 ничьих, 10 поражений.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Скотфосс»
Игроки ФК «Одд»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Нагоя Грампус»
Игроки ФК «Симидзу С-Палс»